

Sens général 
 « Système D » : locution populaire désignant la capacité d'une personne à s'adapter rapidement et à improviser pour résoudre des problèmes (« D » en référence à « débrouille »).

Médias 
 Système D : magazine français de bricolage qui fait partie du groupe Média participations.

Œuvres 
 Le Système D (), film américain de Victor Schertzinger sorti en 1917 ;
 Système D (1993) : album des Rita Mitsouko ;
 Système D (2016) : bande dessinée de la série L'Élève Ducobu dessinée par Godi et scénarisée par Zidrou.